Daniel Henshall – attore australiano
 Douglas Henshall – attore scozzese
 Kenneth Henshall – storico e orientalista britannico 
 Richard Henshall – chitarrista, tastierista e cantante britannico
 Ruthie Henshall – attrice, cantante e ballerina inglese